

Architettura 
 Mabry Mill – mulino nei pressi di Blue Ridge Parkway, nella contea di Floyd, in Virginia (Stati Uniti d'America)

Persone 
 John Mabry – giocatore di baseball statunitense
 Lynn Mabry – cantante statunitense
 Mike Mabry – giocatore di football americano statunitense
 Milton H. Mabry – politico statunitense
 Moss Mabry – costumista statunitense
 Thomas J. Mabry – politico statunitense